ZAG steht für:
 ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft, ein bundesdeutscher Personaldienstleister, Sitz in Hannover
 ZAG – Zentrum für Ausbildung im Gesundheitswesen Kanton Zürich, im Kanton Zürich, Schweiz
 Flughafen Franjo Tuđman Zagreb (kroat.: Zračna luka Zagreb, auch Flughafen Zagreb-Pleso), ein internationaler kroatischer Flughafen bei Zagreb nach dem IATA-Flughafencode
 Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, regelt die Beaufsichtigung von Zahlungsdiensten in der Bundesrepublik Deutschland
 ein Begriff aus den Harry Potter Romanen von J. K. Rowling, siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane#Schulabschlüsse
 Zeitschrift antirassistischer Gruppen aus Berlin; siehe Antirassistische Initiative
 Zeitschrift für Angewandte Geologie, eine begutachtete wissenschaftliche Zeitschrift
 Zentralarbeitsgemeinschaft der industriellen und gewerblichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, war eine von 1918 bis 1924 bestehende Institution, in dem Gewerkschaften und Arbeitgeber nach der deutschen Novemberrevolution wirtschafts- und sozialpolitische Fragen regelten
 Zentralarbeitsgemeinschaft der Politischen Parteien, eine polnische Partei
 Zentralarbeitsgemeinschaft deutscher Parteien (1919–1921)
 Zentrale Arbeitsgruppe des MfS, zum Beispiel für Geheimnisschutz
 Zentrum für Angewandte Geschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
 Zentrum für Arbeit und Grundsicherung, eine Behörde im Gebiet eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt, die in Deutschland für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II zuständig ist
 Zusatzabkommen von Guadalajara zum Warschauer Abkommen (ein internationales Abkommen im Luftverkehrsrecht)

Zag steht für:
 Zag (Marokko) (arabisch; الزاك, DMG az-Zāk), eine Stadt im Süden Marokkos

zag steht für:
 Zaghawa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der saharanischen Sprachen

Abkürzung